Wikipédia en biélorusse (Вікіпедыя) est l’édition de Wikipédia en biélorusse (orthographe officiel), langue slave orientale parlée en Biélorussie. L'édition est lancée le  en tant qu'édition admettant les deux orthographes et en mars 2007 en tant qu'édition en biélorusse avec l'orthographe officielle. Son code .

L'édition en biélorusse en orthographe classique compte, quant à elle,  articles.

Historique 
Le premier Wikipédia en biélorusse a été lancé le . L'un de ses créateurs et premiers administrateurs était  (nom d'utilisateur : rydel). Katkoŭski/rydel (décédé en 2007) a créé plus de 1 300 articles dans la seule Wikipédia biélorusse.

Les articles de Wikipédia en biélorusse étaient écrits de manière indifférenciée dans les deux variantes de l'orthographe, entraînant des conflits entre les partisans des deux.

Une version "propre" dans l'orthographe officielle a été lancée dans "l'incubateur" de Wikipédia sur le Meta-Wiki de Wikimedia. La candidature pour un nouveau Wikipédia a été approuvée en mars 2007.

Après approbation, dans la soirée du même jour, plus de 6 000 articles écrits dans l'orthographe classique ont été transférés du domaine "be.wikipedia.org" vers "be-x-old.wikipedia.org", tandis que les 3 500 pages de "Incubator" ont été déplacés vers "be.wikipedia.org". Cependant, en raison d'un bug informatique, le déménagement ne s'est pas déroulé sans heurts : le matin, les articles semblaient avoir disparu et les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter. Cela a conduit à un certain nombre de reportages selon lesquels des articles dans l'ancienne orthographe biélorusse ont été supprimés de Wikipédia.

En septembre 2015, le nom de domaine de l'orthographe classique Wikipédia biélorusse est passé de be-x-old.wikipedia.org à be-tarask.wikipedia.org, reflétant la sous-étiquette de langue officielle attribuée par l'Internet Assigned Numbers Authority en 2007.

Y compris le temps dans « l'incubateur », la variante actuelle de be-Wikipedia existe depuis août 2006.

Orthographes 
Il existe deux système orthographiques pour le biélorusse. L'orthographe dite classique ou orthographe de Tarachkievitch (en biélorusse tarachkievitsa) a été mise au point par Branislaw Tarachkievitch en 1918. Elle est aujourd'hui surtout utilisée par la presse d'opposition et la diaspora biélorusse. L'autre  (appelée également ), plus proche du russe, a été mise au point en 1933.

Statistiques 
Le , l'édition en biélorusse atteint .
Le , elle atteint .
Le , elle atteint .
Le , elle compte  et  enregistrés, ce qui en fait la  édition linguistique de Wikipédia par le nombre d'articles et la  par le nombre d'utilisateurs enregistrés, parmi les  linguistiques actives.
En août 2015, elle atteint 100 000 articles.
Le 24 septembre 2022, elle contient 223 171 articles et compte 121 973 contributeurs, dont 302 contributeurs actifs et 11 administrateurs.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire de Wikipédia - Liste des éditions de Wikipédia - Wikipédia en biélorusse (orthographe classique)
 Biélorusse - Langues slaves orientales - Langues slaves - Langues balto-slaves - Langues indo-européennes
 Alphabet biélorusse (alphabet cyrillique)
 Orthographe classique biélorusse dite orthographe de Tarachkievitch (en biélorusse tarachkievitsa), mise au point par Branislaw Tarachkievitch en 1918
  (ou ), mise au point en 1933
 Biélorusses - Biélorussie

Liens externes 
 
 Statistiques pour la Wikipédia en biélorusse jusqu'à fin 2018 : Tableaux - Graphiques
  Tell us about your Wikipedia project -  Tell us about Belarusian Wikipedia

Bielorusse
Langue biélorusse
Langue slave orientale
Bielorusse
Bielorusse